L'Open de Chine de squash féminin 2018 est l'édition féminine 2018 de l'Open de Chine qui se déroule du 5 au  sur le toit de l'hôtel  à Shanghai. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Gold et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont deux wild card Wang Junjie et Li Dongjin. Les dix premières joueuses au monde au classement individuel sont présentes.

Les demi-finales opposent trois joueuses égyptiennes et la Française Camille Serme. Cette dernière réussit l'exploit de battre la 1 mondiale Nour El Sherbini en cinq jeux acharnés et  de match. Elle s'incline en finale face à la championne du monde Raneem El Weleily.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Chine
 Open de Chine de squash masculin 2018
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2018
Sport en Chine en 2018
Sport en septembre 2018
Squash en 2018